Quintus Fabius Maximus Gurges är ett namn som burits av flera romare:

* Quintus Fabius Maximus Gurges (konsul 292 f.Kr.), romersk politiker, konsul 292 och 276 f.Kr.
 Quintus Fabius Maximus Gurges (konsul 265 f.Kr.), romersk politiker